Sébastien Cauet, animateur-producteur de radio et de télévision français 
Cauet Groupe, groupe de sociétés,
 Bienvenue chez Cauet (2011-2013), Ça va s'Cauet (2010), La Cauetidienne (2008), La Méthode Cauet (2003 - 2008) et CaueTivi (2003 - 2004) : émissions de télévision,
 C'Cauet (2010 - 2020), Le Morning de Cauet (2001 - 2009), émissions de radio,
 Benoît Cauet (né en 1969), ancien footballeur français devenu entraîneur ;
 Michel IV Cauet (1727-1803), évêque d'Angers.

Voir aussi 
 Kauê, un footballeur brésilien.